Кушчу (гушчу) — слово «куш» в тюркских языках означает «птица», термин кушчу значит «охотник с ловчими птицами» .

Личности 

 Али аль-Кушчи (1403—1474) — среднеазиатский математик и астроном империи Тимуридов. Ученик Улугбека, ал-Каши и Кази-заде ар-Руми.
 Казим хан Кушчу (1867—1922) — политический и военный деятель во времена Каджаров и Пехлеви.

Народы 

 Кушчу (кошсы) — племя в составе айлинских башкир.

 Кушчу — тюркское племя.

Названия мест

Азербайджан 

 Кушчу — село в Лачинском районе Азербайджана.
 Кушчу — село в Шемахинском районе Азербайджана
 Кушчу — село в Евлахском районе Азербайджана.
 Кушчу — село в Гёйгёльском районе Азербайджана.

Дашкесанский район:

 Кушчу — посёлок городского типа.
 Кушчу — село.

Товузский район:

 Ашагы Кушчу.
 Дондар Кушчу.

Грузия 

 Кушчи — самое маленькое село Марнеульского района Грузии.
 Кушчи (Кущи) — деревня в Цалкском муниципалитете Грузии.

Армения 

 Кушчу — село в Эчмиадзинском уезде Эриванской губернии.
 Кушчу — азербайджанское название села Кечут в Вайоцдзорской области Армении.

Иран 

 Кушчи Махалле (Джуйбар) — село в остане Мазендеран Ирана.

 Кушчу (Урмия) — село в остане Западный Азербайджан Ирана.
 Кушчу (Сераб) — село в остане Восточный Азербайджан Ирана.
 Кушчу Байрам (Калейбар) — село в остане Восточный Азербайджан Ирана.
 Кушчу (Калейбар) — село в остане Восточный Азербайджан Ирана.
 Кушчу — село в остане Казвин.
 Кушчу (Иджруд) — село в остане Зенджан.

См. также 

 Кушчулар

Примечания